

Антимово () — село в Видинській області. Входить до складу общини Видин.
 Антимово () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Тутракан.